Cratere Antoniadi – cratere lunare
 Cratere Antoniadi – cratere marziano